Tost Ferenc (1754–1829) zeneszerző
 Tost Ferenc (1875–1933) kertész